Карауловы — русский дворянский род. 

При подаче документов 30 января 1686 года, для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись Карауловых, указная грамота царя Василия III наместнику Вятки Ивану Семёновичу Караулову (1528) и вотчинная жалованная грамота (1610) на деревню Ивонино в Дубровском стане и половину деревень: Захарово, Глебово и Кусково в Куземском стане Муромского уезда. 

Род внесён в VI и I части родословной книги Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Тверской и Ярославской губерний.

Есть также пять родов Карауловых более позднего происхождения.

Однородцами Карауловых являются Черемисовы.

Происхождение и история рода 
Родоначальник - посол хана Золотой Орды Ахмета в Москву, Ямгурчей-Караул, остался (1480) в Москве и принял крещение с именем Симеон.

Его сын Иван Караулов наместник в Слободском (1529). Правнуки последнего, Матвей, Пётр и Семён, записаны в Тысячной книге лучших дворян и детей боярских (1550).

Описание герба 
В щите, разделённом крестообразно на четыре части, посредине находится малый серебряный щиток, в котором изображён скачущий на Коне Воин, имеющий в правой руке Меч, а в левой щит (польский герб Погоня). В верхней части, в красном поле, крестообразно положены две серебряных Сабли (изм. польский герб Пелец) и Стрела (польский герб Азулевич), летящая вверх. В правой части, в серебряном поле, на голубой полосе перпендикулярно означены три пятиугольных золотых Звезды (изм. польский герб Гвязды).

В левой части в золотом поле виден до половины выходящий чёрный Орёл с распростертым крылом; в нижней части, в голубом поле, золотой стул, обитый малиновым бархатом (изм. герб Новгородского княжества). Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите красный, подложенный золотом. Щитодержатели: с правой стороны Гриф, а с левой Лев (Гербовник, IV, 47).

Известные представители 
 Караулов Степан Осипович — воевода в Шацке (1616), в Тетюшках (1620), судья в Каменном приказе (1624—1627).
 Караулов Василий — воевода в Кадоме (1617—1618).
 Караулов Степан — воевода в Епифани (1617).
 Караулов Фёдор Осинович — воевода в Луху (1617—1618).
 Караулов Степан Осипович — дьяк, московский дворянин (1627), воевода в Астрахани (1627—1629).
 Караулов Григорий Степанович — московский дворянин (1629), думный дьяк (1668), думный дворянин (1678), воевода в Казани (1674—1676), в Киеве (1678-16790, в Ваге (1682).
 Караулов Петр Иванович — воевода в Короче (1652 и 1682—1684) (три раза).
 Караулов Иван — воевода в Острогожске (1655—1656).
 Караулов Сава Григорьевич — воевода в Устюжне-Железопольской (1680).
 Карауловы: Иван Савич, Сава Григорьевич, Семен Тимофеевич, Юрий Григорьевич — царские стольники (1692).
 Караулов, Семён Юрьевич — член военной коллегии (1760).
 Караулов, Пётр Алексеевич — член адмиралтейств-совета (1760).
Караулов, Григорий Эммануилович  — (1824-1883)  Русский историк литературы и археолог. 
Караулов, Андрей Викторович  — советский и российский журналист, телеведущий, блогер. Наиболее известен как автор и ведущий публицистических программ «Момент истины» (1992—2016) и «Русский век» (1998—2006), в разное время транслировавшихся российскими телеканалами. Президент ТОО «Телевизионная корпорация „Момент истины“». Лауреат телевизионной премии «ТЭФИ» (1995).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Усадьба Карауловых

Шляхетские роды герба Пелец
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Шляхетские роды герба Азулевич
Шляхетские роды герба Погоня
Дворянские роды, на гербах которых изображены орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены грифоны
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Шляхетские роды герба Три Гвязды